Il campionato mondiale di snooker 1994 venne disputato dal 16 aprile al 2 maggio 1994 presso il Crucible Theatre di Sheffield nel Regno Unito.

Stephen Hendry si aggiudicò il suo quarto titolo battendo di misura, 18 a 17, Jimmy White, giunto per la sesta volta in finale senza essere mai riuscito ad aggiudicarsi la vittoria.

Ci furono 35 century breaks nel campionato, eguagliando il record del 1993. Il break più alto del torneo fu di 143 realizzato da Alan McManus.

Montepremi

 Vincitore: £ 180.000
 Finalista: £ 110.000
 Semifinalisti: £ 55.000
 Quarti di finale: £ 27.500
 Ottavi di finale: £ 15.000
 Sedicesimi di finale: £ 8.500

Break più alto: £ 15.400
Maximun break: £ 100.000

Tabellone finale

Note 

1994
Competizioni sportive a Sheffield
Snooker nel 1994